Воеводство:
 Воеводство — в Русском царстве (конец XVI — начало XVIII веков): исполнение воеводой управленческих функций.
 Воеводство — административная единица в Польше (Великом княжестве Литовском, Речи Посполитой).